

Filosofia 

 Coisa em si, que não pode ser intuída e tampouco experimentada pelo sujeito;
 Objeto, uma relação com o sujeito

Arte e entretenimento 

A Coisa (TV Pirata) — segmento do programa de TV
A Coisa (livro) — livro de Stephen King
The Thing (1979) — desenho da Marvel Comics
The Thing (1982) — filme com Kurt Russell
A Coisa (2011) — filme com Mary Elizabeth Winstead
The Stuff — filme de 1985 com Paul Sorvino, traduzido no Brasil como A Coisa
Coisa (Marvel Comics) — personagem fictício criado pela Marvel Comics

Ver também 

Desambiguações de artes